El Arbolito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Arbolito, Veracruz, ort, Álamo Temapache, 
 El Arbolito, Querétaro Arteaga, ort, Cadereyta de Montes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar